Bulldozer steht für:

 eine Baumaschine, siehe Planierraupe
 Bulldozer (Band), italienische Metal-Band
 Bulldozer (Kryptologie), eine kryptanalytische Maschine
 AMD Bulldozer, eine Mikroarchitektur für Prozessoren

Siehe auch: